ORP „Dzik” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od dzika, ssaka łożyskowego z rodziny parzystokopytnych występującego w Polsce:
 ORP „Dzik” (P-52) – okręt podwodny typu U z okresu II wojny światowej, po wojnie duński „Springeren” (U1)
 ORP „Dzik” – trałowiec bazowy projektu 254M z lat 50. XX wieku
 ORP „Dzik” (293) – okręt podwodny projektu 641 z lat 60. XX wieku, ex-radziecki B-29

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów